Žiar – comune slovacco del distretto di Revúca, nella regione di Banská Bystrica
Žiar – comune slovacco del distretto di Liptovský Mikuláš, nella regione di Žilina
Žiar nad Hronom – città slovacca capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Banská Bystrica

Žiar – catena montuosa dei Carpazi Occidentali Interni